Hans Schlemmer ist der Name folgender Personen:

* Hans Schlemmer (Pädagoge) (1885–1958), deutscher Religionspädagoge
 Hans Schlemmer (General) (1893–1973), deutscher General